Fehér Zsolt (1975) labdarúgó (BVSC, Szolnok, Tatabánya)
 Fehér Zsolt (1985) labdarúgó (Videoton, Pápa, Siófok, Tatabánya)